Time Of War, site sur Command and Conquer et Bataille Pour la Terre du Milieu 1 et 2.
 TOW, missile antichar américain.